Londoner Abkommen steht für:

 Londoner Abkommen vom 23. Oktober 1923, siehe De Haas-Smuts Agreement
 Londoner Viermächte-Abkommen, siehe Londoner Konferenz (1945)
 Londoner Schuldenabkommen von 1953
 Zürcher und Londoner Abkommen von 1959
 Londoner Konvention (1972) zum Schutz der Meeresumwelt 
 Londoner Übereinkommen von 2000, Zusatzabkommen zum EU-Patentrecht

Siehe auch:
 Londoner Konferenz
 Londoner Protokoll